Grosz, Grósz oder Grősz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfréd Grósz (1885–1973), ungarischer Bergsteiger
 August Ignatz Grosz (1847–1917), österreichischer Maler und Radierer
 Barbara Grosz (* 1948), US-amerikanische Informatikerin
 Birgit Grosz (1956–2012), deutsche Drehbuchautorin
 Christiane Grosz (1944–2021), deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin und Keramikerin
 Dezső Grósz (1898–1987), ungarischer Fußballspieler 
 Edith Grosz (1919–2011), US-amerikanische Pianistin
 Edward Michael Grosz (* 1945), römisch-katholischer Bischof
 Elizabeth Grosz (* 1952), australische Philosophin
 Emil Grósz (auch Emil von Grósz, Emile de Grósz; 1865–1941), ungarischer Augenarzt und Professor
 George Grosz (1893–1959), deutsch-amerikanischer Maler, Grafiker und Karikaturist
 Gerald Grosz (* 1977), österreichischer Politiker (FPÖ, BZÖ)
 Gisella Grosz (1875–1942), ungarische Pianistin jüdischer Herkunft
 Gyula Grosz (1878–1959), deutscher Arzt
 Hans Grosz (1847–1915), österreichischer Jurist und Untersuchungsrichter, siehe Hans Gross (Kriminologe)
 Heinrich Grosz (1848–1914), deutscher Gewerkschafter, Redakteur und Gründer einer Wohnungsbaugenossenschaft

 József Grősz (1887–1961), römisch-katholischer Erzbischof der Erzdiözese Kalocsa in Ungarn
 Károly Grósz (1930–1996), ungarischer Politiker, Ministerpräsident
 Marty Grosz (* 1930), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Grosz (1925–2009), Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (1987–1998)

 Wilhelm Grosz (1894–1939), österreichischer Komponist

Sonstige Bedeutungen:

 die kleinste verfügbare Einheit des Złoty in Polen

Siehe auch:
 Grosch
 Groß